Amandine Albizzati est une dirigeante d'entreprise française, spécialiste de l'économie sociale et solidaire et présidente de la coopérative Enercoop depuis 2017.

Biographie 
Née en 1979 d'une mère portoricaine et d'un père pied-noir, Amandine Albizzati est diplômée en 2002 de l'EM Lyon, où elle se spécialise en finance solidaire. La même année, elle commence sa carrière dans l'association Bourse de financement solidaire, dédiée à la finance solidaire puis rejoint la coopérative financière La Nef en 2006, où elle est à partir de 2010 directrice des relations institutionnelles jusqu'en 2019.

Elle s'investit dans les réseaux de développement de la finance solidaire tels que la foncière Terre de liens, Énergie partagée et du Collectif pour une transition citoyenne.

Elle participe activement aux réseaux de l'économie sociale et solidaire (ESS) et signe des tribunes collectives en faveur d'un rééquilibrage des investissements.

Mandats 
Amandine Albizzati a siégé de 2010 à 2019, au titre de son mandat à La Nef, au comité de direction d'Énergie Partagée Investissement, de Cocagne Investissement et de La Nef. Ainsi qu'aux mandats d'administration au sein du bureau de l'association Finansol, du Mouvement des entrepreneurs sociaux, d'Enercoop et du conseil de surveillance de Garrigue.

À titre personnel, elle est administratrice du Labo de l'ESS.

Elle devient administratrice d'Enercoop en 2013 avant d'en être élue présidente du Conseil d'Administration de  à février 2021. Elle est aussi directrice d'Enercoop jusqu'en mars 2022. Elle représente de façon permanente Enercoop dans les mandats d'administrateur d’Enercoop Ardennes-Champagne et de présidente d’Énergie Partagée Coopérative.

Au titre de son mandat d'Énergie Partagée Coopérative, elle est par ailleurs gérante et associée-commandité d’Énergie Partagée Investissement et présidente d’EnRciT.

Distinction 
  (2020)

Notes et références 

Élève de l'EM Lyon Business School
Personnalité liée aux énergies renouvelables
Femme d'affaires française
Chevalier de l'ordre national du Mérite